Geißel, in Schweizer Rechtschreibung und in Eigennamen auch Geissel, steht für:

 Peitsche, bestimmte Peitschenformen
 Flagellum (Ägyptische Mythologie), eine altägyptische Insigne
 Flagellum, in der Biologie für ein peitschen- oder wendelförmiges Gebilde, das der Fortbewegung dient 
 Kriegsgeißel, eine historische Schlagwaffe
 Gut Geissel, Bauwerk in Langenberg, Kreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen)
 eine Plage, wie eine Seuche oder auch einen Tyrannen
 Mount Geissel, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Geißel (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Geißel oder Geissel ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Geissel (* 1982), deutsches Fotomodell, Moderatorin und Designerin
 Ben Geißel (* 2000), ein deutscher Rettungsschwimmer 
 Brigitte Geißel (* 1962), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hans Geissel, deutscher Physiker
 Hubert Geissel (1891–1938), deutscher Polizeibeamter
 Hubertus Geissel (1918–2008), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Ludwig Geißel (1916–2000), Vizepräsident des Diakonischen Werkes der EKD, Mitbegründer der Aktion „Brot für die Welt“ und der „Diakonie Katastrophenhilfe“. 
 Johann Konrad Geissel (1776–1833), hessischer Landtagsabgeordneter
 Johann Peter Geissel (* ~1636), deutscher Organist und Orgelbauer
 Johannes Geißel, Mitglied der Gesetzgebenden Versammlung der Freien Stadt Frankfurt
 Johannes von Geissel (1796–1864), Bischof von Speyer, später Erzbischof von Köln und Kardinal. 
 Volker Geißel (* 1946), deutscher Volkswirt

Siehe auch:

 Auspeitschung (Flagellation, Geißelung, Geißeln)
 Attila, Herrscher der Hunnen, genannt Geißel Gottes
 Geißelantenne